Lima Duarte kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Lima Duarte (ort), Minas Gerais, 
 Lima Duarte (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar